

Сухажево — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сухажево — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства